

Strip 
 Legacy (Marvelov strip), alias kojeg je rabio Genis-Vell, poznatiji kao kapetan Marvel
 "Batman: Legacy", priča o Batmanu iz 1996.
 Star Wars: Legacy, serija stripova iz 2006. izdavačke kuće Dark Horse Comics
 X-Men: Legacy, serija stripova iz 1991. izdavačke kuće Marvel Comics
 Legacy Virus, izmišljeni virus iz Marvelovog izmišljena svijeta
 Blood Legacy, dvije male serije izdavačke kuće Top Cow Productions
 DCU: Legacies, serija stripova autora Len Wein u izdanju DC Comics
 Legacy, mala serija iz 2003. stripova imprinta Roaring Studiosa pri Image Comicsu
 Legacy, serija stripova koja je izlazila tromjesečno 1999., izdavača Antarctic Press
 Legacy, serija stripova koja je izlazila 2003. – 2005., izdavača Dabel Brothers Productions
 Green Lantern: Legacy, izvorni grafički roman iz 2002. u kojem se pojavljuje original graphic novel featuring Hal Jordan (vidi i Green Lantern)

Računalne igre 
 Legacy of Kain, serija računalnih igara
 Star Trek: Legacy, računalna igra iz 2006., izdavača Mad Doc Softwarea i Bethesda Softworksa

Računarstvo 
 Legacy Family Tree, softver za rodoslovlje
 legacy (računarstvo), izraz za zastarjelo sklopovlje i/ili softver kojeg se još uvijek koristi
 Fedora Legacy, projekt otvorena koda

Promet
 Embraer Legacy 600, poslovni zrakoplov srednje veličine
 Legacy Parkway, autocesta u Utahu
 legacy carrier, izraz kojeg se rabi u američkom zakonodavstvu, kojim se označuje zrakoplovne prijevozničke tvrtke kojima je naštetio zakon kojim se dereguliralo zračni promet u SAD-u
 Subaru Legacy, automobil srednje veličine proizvođača Subarua

Usporedi 
The Legacy